Música pontilhista é uma sequência de sons dispersos, separados por curtos intervalos de tempo, que eliminam qualquer possibilidade de se estabelecer relações tonais entre as notas apresentadas, conferindo à obra um caráter segmentado (ou "pontilhado"). Esse estilo de composição é inserido no período do Vanguardismo.

Anton Webern foi o compositor que mais desenvolveu esse estilo de composição, aplicando em suas obras os ideais aprendidos com seu antecessor (e mestre) Arnold Schoenberg, como atonalismo e dodecafonismo. Karlheinz Stockhausen também foi um importante músico no género.

Ver também 
 Pontilhismo na pintura

Composição musical